Robert de Brus ist der Name folgender Personen:
* Robert de Brus (Adliger, † 1094), angeblicher Stammvater der Familie de Brus
 Robert de Brus, Lord of Annandale († 1142), schottischer Adliger und Militär
 Robert de Brus, Lord of Annandale († um 1194), schottischer Adliger
 Robert de Brus, Lord of Annandale (um 1195) (um 1195–zwischen 1226 und 1233), englisch-schottischer Adliger
 Robert de Brus, Lord of Annandale (um 1220) (um 1220–1295), schottischer Magnat
 Robert de Brus, Earl of Carrick (1243–1304), schottischer Magnat
 Robert de Brus, 2. Earl of Carrick (1274–1329) siehe Robert I. (Schottland)

Siehe auch
 Robert Bruce